Jacques Dugied, (1926-2005), est un chef décorateur français.
 Pierre Dugied, (1798-1879), médecin, notable catholique à Dijon.

Lien externe 
 
Patronyme bourguignon